Pectus excavatum
 Pectus carinatum
 Pectus – polski zespół popowy
 Pectus (album) – pierwszy album zespołu Pectus